Las siglas UCR hacen referencia a:

En Argentina
 Unión Cívica Radical, partido político;
 Unión Cordobesa de Rugby. ente regulador del rugby en la provincia de Córdoba.

En Costa Rica
 Universidad de Costa Rica;
 Club de Fútbol UCR de dicha universidad;

Además
 Universidad de California en Riverside, Estados Unidos.
 Unidad Cívica por la República, asociación republicana española por la III República;

Siglas